Finelius ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Finelius (1819–1849), deutscher Dichterarzt
 Johann Christian Friedrich Finelius (1787–1846), deutscher lutherischer Theologe